Grunderwerbsteuergesetz ist
 das Grunderwerbsteuergesetz (Deutschland) (GrEStG)
 das Grunderwerbsteuergesetz 1987 (GrEStG) (Österreich)